Дискография южнокорейско-китайского бой-бенда EXO включает в себя семь студийных альбомов (пять из которых были переизданы под разными названиями), шесть мини-альбомов, четыре концертных альбома и двадцать восемь синглов. 

EXO были сформированы в 2011 году компанией SM Entertainment и состояли из двенадцати участников, разделенных на две подгруппы, Exo-K и Exo-M, выпускающих одни и те же песни на корейском и мандаринском языках в Южной Кореи и Китае. Первым релизом группы стал мини-альбом Mama, выпущенный в апреле 2012 года. Альбом возглавил корейские музыкальные чарты. С выходом Don’t Mess Up My Tempo в ноябре 2018 года EXO стали первыми южнокорейскими артистами, которые дебютировали в XXI веке и продали в общей сложности 10 миллионов копий альбомов.

С момента своего дебюта в 2012 году группа продала 23,8 млн цифровых альбомов (по состоянию на декабрь 2017 года) и более 11,9 млн физических альбомов (по состоянию на август 2019 года) в Южной Корее. В 2018 году EXO стали «продавцами пяти миллионников»: группа продала более миллиона копий каждого из пяти различных альбомов. В 2021 году EXO стали группой, «продавшей шесть миллионников» (), то есть было продано более миллиона копий шести разных альбомов.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Другие песни, попавшие в чарты

Саундтреки 
Примечание: Об участии отдельных музыкантов в саундтреках читайте в соответствующих статьях.

Музыкальные видео

См. также 
 EXO-CBX
 EXO-SC

Примечания

Комментарии

Источники 

Exo
EXO